Jubileum Volume I е първи компилационен албум на шведската екстремна група Bathory. Останалите два са Jubileum Volume II и Jubileum Volume III.

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Албуми на Батори
Музикални албуми от 1992 година